Banecki ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Banecki (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Nicole Banecki (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Sylvie Banecki (* 1988), deutsche Fußballspielerin
Francis, Nicole und Sylvie Banecki sind Geschwister, die beiden Spielerinnen sind Zwillingsschwestern.